У наведених нижче таблицях подається та порівнюється загальна та технічна інформація щодо вебоглядачів(браузерів).

Загальна інформація 
Основна інформація про браузери: розробник, компанія, ліцензія, ціна тощо.

Підтримка операційних систем 
Браузери для роботи в певних операційних системах без емуляції.

Цей список не є вичерпним, а відображає найпоширеніші ОС сьогодні (наприклад, Netscape Navigator також був розроблений для OS/2 у той час, коли macOS 10 не існувало), але не включає зростаючий сегмент приладів (наприклад, Інтернет Opera браузер отримав провідну роль для використання в мобільних телефонах, смартфонах, Nintendo DS та Wii та персональних цифрових помічниках, а також використовується в деяких смарт-телевізорах). І веббраузер, і ОС означають найновішу версію, наприклад: Windows 8 з Internet Explorer 10.

Особливості браузера 
Інформація про вбудовані можливості браузера (без сторонніх доповнень та надбудов).

Інші особливості 

Вебоглядачі